Amerikai Egyesült Államok
 Pacific Beach (San Diego)
 Pacific Beach (Washington)